Мигель Анхель де Леон Лопес () (22  (или 23 февраля) 1962, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский актёр, сделавший карьеру в мексиканском кинематографе.

Биография 
Родился 22 (или 23) февраля 1962 года в Каракасе в семье Теогенеса и Марии дель Кармен — эмигрировавших в Венесуэлу в 1950-х годах. В 1982 году поступил в актёрский Колледж в Каракасе, который он окончил в 1987 году. В венесуэльском кинематографе дебютировал в 1988 году, также были работы и в мексиканском кинематографе — всего снялся в 26 работах в кино и телесериалах.

Личная жизнь 
Мигель де Леон был трижды женат:
 Первой супругой актёра являлась Ана Куиларге. Прожив вместе 9 лет, развелись (1986-95).
 Второй супругой актёра являлась Габриэла Спаник (1995-2002), прожив вместе 7 лет, также всё кончилось разводом.
 Третьей супругой актёра является Дженнифер Бракалья (поженились в 2004 году). Наконец, последняя супруга родила актёру двоих детей — Исабела и Стефано.

Фильмография

Теленовеллы 
{| class="wikitable"
!Año
!Título
!Personaje
|-
|2015
|Amor secreto
|Leonardo Ferrándiz Aristizábal
|-
| rowspan="2"|2013
|La virgen de la calle
|Rogelio Rivas
|-
|Las bandidas
|Gaspar Infante
|-
|2012
|Mi ex me tiene ganas
|Franco Rosas
|-
|2011
|La viuda joven
|Vespaciano Calderón
|-
|2007
|Aunque mal paguen
|Alejandro Aguerrevere
|-
|2006
|Los querendones
|Valentín Alcantara
|-
| rowspan="2"|2004
|Sabor a ti 
|Leonardo Lombardi
|-
|Mariana de la noche
|José Ramón Martínez
|-
|2003
|Alegrijes y rebujos
|Antonio Domínguez
|-
|2002
|¡Vivan los niños!
|Alonso Gallardo
|-
|2000
|Личико ангела
|Luciano Larios Rocha
|-
|1999
|Nunca te olvidaré
|Dr. Leonel Valderrama
|-
| rowspan="2"|1998
|Gotita de amor
|Ulises Arredondo
|-
|Узурпаторша
|Douglas Maldonado
|-
|1996
|Sol de tentación
|Armando José Santalucía
|-
|1995
|Como tú ninguna
|Raúl de la Peña
|-
|1994
|María Celeste
|Santiago Azpúrua
|-
|1993
|Amor de papel
|Diego del Corral
|-
|1992
|Kassandra
|Ernesto Rangel
|-
|1990
|Caribe
|Enrique Bustamante
|-
| rowspan="2"|1989
|Fabiola|Alejandro Fuentes
|-
|Реванш|Leonardo
|-
| rowspan="3"|1988
|Abigaíl|Médico fisiatra
|-
|Señora|Instructor de natación
|-
|La millonaria|
|-
|1987
|Sueño Contigo|
|}

 Многосезонные ситкомы 
 Horóscopo fatal - (1991)
 Nuestra Señora de Coromoto - Encomendero Juan Sánchez - (1995)
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007) - Televisa - Belleza en flor (2001) y Agonía (2002)
 Escándalos - El lado oscuro - Cristóbal Rellán - (2014) y  El doble - Paulo Martinelli- (2015).
 Prueba de fe - El Papa Santo, Juan Pablo Segundo - Padre Adolfo - (2015)

 Мини-сериалы 
 Cumbres borrascosas - Comisario Ferro - (2016)
 Художественные фильмы Señora Bolero de Marilda Vera (1988)
 Тетаральные работы 
 Trópico. Homenaje a Nicolás Guillén - Creación colectiva (1984)
 Un Dios que se hacía remolinos de viento Creación colectiva (1985)
 Q.E.P.D. de José Martínez Queirolo (1987) 
 Batman y Robin Adaptación de Alberto Gómez (1989)
 Carita de ángel, las aventuras en vivo'' (2002)

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Официальная страничка в Инстаграме.  
 Официальная страничка в Твиттере. 
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Венесуэлы